Nikolai Alexandrowitsch Tokarew ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Alexandrowitsch Tokarew (General) (1907–1944), sowjetischer General
 Nikolai Alexandrowitsch Tokarew (Pianist) (* 1983), russischer Pianist